El título Touching the Void, en español Tocando el vacío, puede hacer referencia a:

 Touching the Void, libro escrito en 1988 por el montañista Joe Simpson.
 Touching the Void, película basada en el libro de Joe Simpson.